Ла Тур-Мобур — станция линии 8 Парижского метрополитена в VII округе у юго-западной оконечности Эспланады Энвалид.
 Латур-Мобур де Фэ, Виктор Николя (1768—1850) — французский военачальник периода наполеоновских войн, дивизионный генерал.
 Латур-Мобур де Фэ, Жан Эктор (1684—1764) — маршал Франции.
 Фе, Мари-Шарль-Сезар де Латур-Мобур де (1757—1831) — французский военный и политической деятель времен Первой империи и реставрации Бурбонов.